Arcadiopolis steht für:

 den antiken Namen der heutigen türkischen Stadt Lüleburgaz
 Arcadiopolis in Asia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche in der Kirchenprovinz Ephesos
 Arcadiopolis in Europa, Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche im europäischen Teil der heutigen Türkei